Die Football League First Division 1999/2000 war die achte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 97. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie startete am 7. August 1999 und endete am 29. Mai 2000.

Die Meisterschaft gewann Charlton Athletic, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2000/01 sicherte. Hinter Vizemeister Manchester City stieg auch Ipswich Town als Playoff-Sieger in die Premier League auf. In die Football League Second Division absteigen mussten der FC Walsall, Port Vale und Swindon Town.

Ab dieser Spielzeit galt bei Punktgleichheit die Tordifferenz.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1999-2000 auf RSSSF.org (englisch)
 Informationen zur Saison 1999/2000 (Soccerbase)
 League Tables 1999/2000

Einzelnachweise und Fußnoten 

1999/2000
Fußballsaison 1999/2000